Котлас () град је у Русији у Архангелској области. Према попису становништва из 2010. у граду је живело 60.562 становника.

Становништво 
Према прелиминарним подацима са пописа, у граду је 2010. живело 60.562 становника, 85 (0,14%) мање него 2002.

Види још 
 Списак градова у Русији

Географија

Клима

Референце

Спољашње везе 

 

Градови у Архангелској области
Википројект географија/Насеља у Русији